Ситрик (Сигтригг, Сигтрюгг) — мужское имя. Было распространено в средневековых Скандинавии, Британии и Ирландии. Известные носители:
 Ситрик Иварссон — король Дублина (888—893 и 894—896) и Лимерика (888—893)
 Сигтрюгг Гнупассон — король Дании (начало X в.)
 Ситрик Слепой — король Дублина (917—921) и Йорка (921—927)
 Ситрик — король Дублина (941—943)
 Ситрик Шёлковая Борода — король Дублина (989/995—1036)
 Ситрик — король Уотерфорда (1022—?)